Une soirée d'enfer peut faire référence à :
 Une soirée d'enfer, le dernier épisode de la première saison de la série télévisée d'animation Les Simpson
 Une soirée d'enfer, une comédie sortie en 2011.